

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zapniów – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Zapniów – część wsi Bukówka w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów